Szychowiak ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Szychowiak (* 1949), deutscher Politiker
 Julia Szychowiak (* 1986), polnische Dichterin
 Małgorzata Szychowiak (* 1956), polnische Schriftstellerin